Marolt ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Anton Marolt (* 1958), österreichischer Politiker (FPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Larissa Marolt (* 1992), österreichisches Model und Schauspielerin
 Tina Marolt (* 1996), slowenische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Marold